Loplop (platenlabel)
alter-ego van MaxErnst